Landshut ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Landshut, Hauptstadt des Regierungsbezirks Niederbayern, Bayern
 Landkreis Landshut in Niederbayern
 Landshut (Perach), Ortsteil von Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Landshut (Gemeinde Unterweißenbach), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Gemeinde Unterweißenbach, Oberösterreich
 Lanžhot, Stadt in Tschechien
 Łańcut, Stadt in Polen
 Landshut BE, ein in der Schweiz angestrebtes Fusionsprojekt der Gemeinden Bätterkinden, Utzenstorf, Wiler, und Zielebach, das in der endgültigen Volksabstimmung am 8. März 2015 jedoch abgelehnt wurde
 vergleiche auch: Kamienna Góra (dt. Landeshut in Schlesien), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Landshut bezeichnet folgende Gebäude:
 Burg Landshut bei Bernkastel-Kues an der Mosel, Rheinland-Pfalz
 Schloss Landshut in der Gemeinde Utzenstorf, Kanton Bern, Schweiz

Landshut ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Salomon Landshut (1897–1944), deutscher Arzt

 Siegfried Landshut (1897–1968), deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler

Landshut steht außerdem für:
 Landshut, Name eines Flugzeugs vom Typ Boeing 737-200 der Lufthansa, bekannt geworden durch die Entführung des Flugzeugs „Landshut“
 Schlacht bei Landshut 1809